El término Invasión de Rusia se puede referir a cualquiera de las siguientes intervenciones militares:

Invasión mongola de Rusia, llevada a cabo por el Ejército mongol desde 1223.
Invasión sueca de Rusia (1708-1709), comenzada en 1708 por el rey Carlos XII de Suecia, dentro de la Gran Guerra del Norte.
Invasión napoleónica de Rusia, iniciada por el emperador Napoleón I en 1812, en el marco de las Guerras Napoleónicas.
Operación Barbarroja, emprendida en junio de 1941 por la Alemania nazi, durante la Segunda Guerra Mundial.